Cette page contient les pages d'homonymie de Trait d'union et Le Trait d'union.

Trait d'union peut désigner :
 trait d'union, en typographie, un caractère particulier d'une police ;
 Trait d'union, un courant du Parti socialiste français animé par Jean-Luc Mélenchon et François Delapierre ;
 Trait d'union, pièce pour clarinette seule composée par Bruno Mantovani en 2007 ;
 Trait d'union, une chanson de Papa Wemba ;
 Trait d'union, une maison d'édition ;
 Trait d'union, un court métrage réalisé par Bruno Garcia en 1999 ;
 Trait d'Union, une association promouvant les liens franco-britanniques ;
 Trait d'union, une pièce de théâtre de Murielle Magellan ;
 Trait d'union, un navire français de 1948 ;
 Trait d'Union, un magazine de la communauté francophone à Hong Kong.

Le Trait d'union peut désigner :
 Le Trait d'union, un film muet de Georges Méliès sorti en 1908 ;
 Le Trait d'Union, journal étudiant du Collège de Maisonneuve ;
 Le Trait d'Union, journal régional de Terrebonne, Québec, Canada.

Autres 
 Traits d'union, une des œuvres d'art de la Défense, en France
 Dewoitine D.33 Trait d'union, avion civil monomoteur construit en 1931 par Émile Dewoitine
 Trait d'union virtuel ou trait d'union conditionnel